Сан Мигел де лас Палмас има више значења:

 Сан Мигел де лас Палмас (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел де лас Палмас, Хесус Ајала (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику